— греческий аристократический род.
 Нотара, Анна — дочь Лука Нотараса, последнего Великого дуки Византийской империи.
 Герасим Кефалонийский (1506—1579) — православный святой, небесный покровитель и защитник греческого острова Кефалония.
 Досифей II Нотара (1641—1707) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины
 Нотара, Евстафий Иванович (1750—1809) — российский офицер и дворянин греческого происхождения, таврический губернский предводитель дворянства.
 Лука Нотара (ум. 1453) — последний великий дука и месазон в Византийской империи.
 Нотара, Степан Евстафьевич (Нотара 2-й; 1789—1838) — участник Наполеоновских войн, капитан. Георгиевский кавалер.
 Хрисанф Нотара (1655/1660 — 1731) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх града Иерусалима и всей Палестины (1707—1731).